Паракуаро има више значења:

 Паракуаро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Паракуаро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Паракуаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Паракуаро (Паракуаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику